

Persone
 David Emmer (1967) – regista, sceneggiatore e autore televisivo italiano, figlio del regista Luciano
 Luciano Emmer (1918-2009) – regista, sceneggiatore e docente italiano
 Michele Emmer (1945) – matematico, accademico, saggista e regista italiano
 Tom Emmer, propr. Thomas Earl Emmer, Jr. (1961) – politico statunitense

Altro
 Emmer – altra denominazione del farro